Seznam armad z zaporedno številko 31.

Seznam 
 31. armada (Japonski imperij)
 31. armada (Kitajska)
 31. raketna armada (Ruska federacija)
 31. armada (ZSSR)

Glej tudi